Лагарде́р ():

 Lagardère — французский медиахолдинг
 Лагардер — коммуна во Франции в департаменте Жер

Кино и телевидение 
  — французский шестисерийный мини-сериал по роману Поля Феваля «Горбун», вышедший в 1967 году
  — французский двухсерийный телефильм по тому же роману, вышедший в 2003 году

Люди 
 Лагардер, Жан-Люк (1928—2003) — французский медиамагнат
 Лагардер, Арно (род. 1961) — сын Жан-Люка Лагардера, бизнесмен, нынешний глава медиахолдинга Lagardère